Констру́кция (от ) — составление, построение. 
 Конструкция — строение, устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета.
 Конструкция — сложный объект, составленный из различных частей.
 Конструкция в технологическом смысле слова — проектирование или процесс разработки проекта.
 Конструкция в искусстве — философская категория в области искусства, способ организации образного материала.
 Языковая конструкция — словесные, стилевые или языковые конструкции, профессиональный термин в области лингвистики.

См. также 
 Деструкция
 Конструктивизм
 Проектирование конструкций
 Конструктивизм в искусстве